Miejscowości w USA:
 Theresa – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Theresa – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Theresa – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Theresa – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Theresa (ang. Theresa Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson
 Theresa (ang. Theresa Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Theresa (ang. Theresa Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge